Nicols  ist der Familienname folgender Personen:

 Maggie Nicols (* 1948), britische Jazzsängerin und Tänzerin
 Rosemary Nicols (* 1941), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Nicholls
 Nichols
 Nickels